Název T-50 označuje vícero věcí:

 T-50 (tank), sovětský tank
 KAI T-50 Golden Eagle, jihokorejský cvičný a lehký bojový letoun
 Suchoj Su-57, firemní označení T-50, ruský stíhací letoun
 Cessna T-50, americký víceúčelový letoun
 T.50, doporučení Mezinárodní telekomunikační unie definující Mezinárodní referenční abecedu

Externí odkazy